Marie Joseph de La Fayette – francuski markiz, uczestnik rewolucji amerykańskiej, Wielkiej Rewolucji Francuskiej i rewolucji lipcowej

Miejscowości w USA o nazwie pochodzącej od markiza de La Fayette:
 Lafayette – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Lafayette – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Boulder
 Lafayette – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Tippecanoe
 Lafayette – miasto w stanie Luizjana, w parafii Lafayette
 Lafayette – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Nicollet
 Lafayette – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Allen
 Lafayette – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Madison
 Lafayette – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Yamhill
 Lafayette – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Macon
 Lafayette – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Montgomery
 Lafayette – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
 Lafayette – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Lafayette – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
 LaFayette – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Walker
 LaFayette – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Christian
 LaFayette – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga

Gminy w USA:
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ouachita
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Coles
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Floyd
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Madison
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Owen
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Allamakee
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Bremer
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Keokuk
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Chautauqua
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gratiot
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nicollet
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clinton
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Sussex
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Medina
 Lafayette (ang. Lafayette Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie McKean
 Lafayette (ang. Lafayette Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
 Lafayette (ang. Lafayette Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Lafayette (ang. Lafayette Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
 LaFayette (ang. LaFayette Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lafayette (ang. Lafayette County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Lafayette (ang. Lafayette County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Lafayette (ang. Lafayette County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Lafayette (ang. Lafayette County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Lafayette (ang. Lafayette County) – w stanie Wisconsin

Parafie w USA:
 parafia Lafayette (ang. Lafayette Parish) – w stanie Luizjana

Inne:
 Escadrille Lafayette – szwadron francuskich sił powietrznych, z okresy I wojny światowej złożony z amerykańskich lotników.

Zobacz też 
 La Fayette